«Frangipane» puede referirse a:
 Frangipane, nombre de una crema de repostería.
 Frangipane, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Fond-des-Blancs.